Monica Seles era a atual campeã, mas perdeu na semifinal para a grega Eleni Daniilidou.

A russa Anastasia Myskina vence Daniilidou na final por 6–3, 0–6, 6–2.

Cabeças de chave
As quatro melhores cabeças de chave recebem um bye para a segunda rodada.

  Jelena Dokić (Semifinalista)
  Monica Seles (Semifinalista)
  Anastasia Myskina (Campeã)
  Patty Schnyder (Quartas de final)

5.   Iva Majoli (Segunda rodada)
6.   Tatiana Panova (Primeira rodada)
7.   Nathalie Dechy (Segunda rodada)
8.   Eleni Daniilidou ''(Finalista)

Chave

Final

Chave 1

Chave 2

Ligações externas
 Chave principal

S
WTA da Costa do Sauipe